Heteropsyllus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Thomas Scott 1894. Släktet ingår i familjen Canthocamptidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Heteropsyllus